Velen může být:

Velen (město) – německé město

příjmení osob
Oldřich Velen (1921–2013) – český herec
Zdeněk Velen (* 1974) – český herec

jiný význam
Folklórní soubor Velen – moravský folklórní soubor
princ Velen – hlavní postava filmové pohádky Princ a Večernice
Velen., botanická a mykologická zkratka Josefa Velenovského

Související články 
Veleň